НВП — аббревиатура

 Непрерывное вейвлет-преобразование
 Начальная военная подготовка
 Нижний предел воспламеняемости
Наибольшая возрастающая подпоследовательность